Borisov puede referirse a:

Personas 
 Boiko Borísov, político búlgaro, alcalde de Sofía.
 Oleg Borisov, actor soviético.
 Viacheslav Borísov, militar ruso.
 Victor Borisov-Musatov, pintor ruso. 
 Aleksandr Borísov, pintor ruso

Lugar 
 Borísov (Minsk) (en bielorruso Barysau), ciudad del Vóblast de Minsk, en Bielorrusia.
 Borišov, montaña de Eslovaquia.
 Borísov (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Borísov (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
 Borísov (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.

Deporte 
 FC BATE Borisov, equipo de fútbol de la ciudad de Borisov, Bielorrusia.